Le Grand-père est le titre de plusieurs films :
 Le Grand-père (ou L'Art d'être grand-père), film muet français réalisé par Georges Monca, sorti en 1911 ;
 Le Grand-père, film muet français réalisé par Émile Chautard, sorti en 1911 ;